Guigues  de Vienne (860 - 895)
 Guigues , seigneur de Vion (940 - 996)
 Guigues , évêque de Valence ( - 997)
 Guigues , vicomte de Lyon (avant 982 - après 1030)
 Guigues  Le Vieux (vers 995/1000 - vers 1070/1075)
 Guigues  d'Albon (vers 1000 - 1070)
 Guigues  Le Chartreux (1083 - 1136)
 Guigues  de Forez (1107 - vers 1138)

Homonymie dynastique